Laila eller Lajla kan syfta på:

 Laila (Lajla) – ett kvinnonamn
 Laila cockerelli – en snäckart
 Laila Adèle (musikalbum) – ett musikalbum av Laila Adèle från 2001

Filmer 
 Laila (1929) – en norsk film från 1929
 Laila (1937) – en dansk-svensk film från 1937
 Laila (1958) – en svensk film från 1958

Se även 
 Leyla
 Layla